Аншан може да се отнася за:

 Аншан – град и област в североизточен Китай
 Аншан – една от столиците на Елам